Tomşani több romániai település lehet:

 Tomşani, Dâmboviţa megye
 Tomşani, Prahova megye
 Tomşani, Vâlcea megye